Ostseestraße steht für:

 Ostseestraße (Berlin), Straße in Berlin
 Ostseestraße (Kappeln), Straße in Kappeln, siehe Liste der Kulturdenkmale in Kappeln
 Ostseestraße (Schönberg), Straße in Schönberg (Holstein), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönberg (Holstein)

 Ostseestraße, Tourismusname der Bundesstraße 109

 Hansische Ostseestraße, wichtigster Landhandelsweg entlang der Ostseeküste zur Zeit der Hanse